Barry River kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Salisbury River, vattendrag, Saint Joseph, 
 Barry River (vattendrag i Dominica), Saint John, 

Robotskapade Dominicaförgreningar